Список самых высоких зданий Латвии — перечень самых высоких зданий страны.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы Латвии с высотой от 70 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданий. В столбце «Год» означает год, в котором здание было завершено.

См. также 
 Список самых высоких зданий Риги
 Список самых высоких зданий Европы

Ссылки 
 
 

 
Выс
Латвия
Латвия